Tapiraí (Minas Gerais)
 Tapiraí (São Paulo)